Slavko Kovačić (Szentgyörgyvár, 1950. május 14. –) horvát labdarúgó, csatár, majd edző.

Források 
 Slavko Kovačić edzői profilja a Transfermarkt.com-on 
 Slavko Kovačić játékosi profilja a Transfermarkt.com-on 

Horvát labdarúgók
Jugoszláv labdarúgók
Horvát labdarúgóedzők
Jugoszláv labdarúgóedzők
1950-ben született személyek
A Lokomotiva Zagreb labdarúgói
Az FC Red Bull Salzburg labdarúgói
A Vasas vezetőedzői
Élő személyek